Mycterus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Joseph Philippe de Clairville och Schellenberg 1798. Mycterus ingår i familjen Mycteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Mycterus